Группа озёр на полуострове Ямал в Тюменской области России:
Яррото 1-е
Яррото 2-е